Myrrhis capensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Myrrhis capensis ingår i släktet spanskkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spanskkörvlar
capensis